Nadi – miasto na Fidżi
 Nadi – rzeka przepływająca przez miasto Nadi
 Nadi – w jodze i buddyzmie tantrycznym jest to nazwa kanałów energii w ciele człowieka
 Nadi – indyjska forma astrologii